Ultimo, commune italienne dans la région Trentin-Haut-Adige
 Ultimo, chanteur italien, gagnant du Festival de Sanremo 2018 dans la catégorie Nuove Proposte.
 Ultimo, super-vilain créé par Marvel Comics (Stan Lee)
 Karakuridôji Ultimo est un manga de Stan Lee et d'Hiroyuki Takei.
 Ultimo Dragon, surnom du catcheur japonais Yoshihiro Asai.
 La Renault EZ-Ultimo, concept-car de Renault (2018).